Il National Invitation Tournament 1960 fu la 23ª edizione del torneo. Venne vinto dalla Bradley University; il  miglior giocatore del torneo fu Lenny Wilkens.

Squadre

Risultati

Squadra vincitrice  

Allenatore: Chuck Orsborn

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 1960
1960